Jesús María hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Jesús María (Argentina), ciudad en el departamento Colón, provincia de Córdoba, Argentina.
 Jesús María (Santander), municipio en el departamento de Santander, Colombia.
 Jesús María de San Mateo, distrito en el cantón de San Mateo de la provincia de Alajuela en Costa Rica.
 Jesús María (La Habana), barrio en la ciudad de La Habana, Cuba.
 Jesús María (California), área no incorporada en el estado de California, Estados Unidos.
 Distrito de Jesús María, en la zona Lima Central de la provincia de Lima Metropolitana, Perú.

En México
 Jesús María (Aguascalientes), ciudad en el estado de Aguascalientes.
 Municipio de Jesús María (Aguascalientes), municipio en el estado de Aguascalientes.
 Jesús María (Jalisco), localidad en el estado de Jalisco.
 Municipio de Jesús María (Jalisco), municipio en el estado de Jalisco.
 Jesús María (Nayarit), localidad en el estado de Nayarit.
 Jesús María (Sinaloa), localidad en el estado de Sinaloa.
 Jesús María (Telchac Pueblo), localidad del municipio de Telchac Puerto.

Hidrología
 Río Jesús María, en la vertiente del Pacífico, Costa Rica.